Con el nombre de Martín II se conoce a:

 Marino I, Papa entre 882 y 884. También conocido erróneamente como Martín II.
 Martín II de Sicilia, el Humano, rey de Sicilia entre 1409 y 1410 y rey de Aragón, Valencia, Mallorca y conde de Barcelona entre 1396 y 1410.